Алекса́ндр Алекса́ндрович Ве́тров:
 Ветров, Александр Александрович (1907—1993) — генерал-лейтенант инженерно-технической службы, участник гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны; мемуарист.
 Ветров, Александр Александрович — океанолог, лауреат премии имени С. О. Макарова (2005).